Теколтепек има више значења:

 Теколтепек (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Теколтепек (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику